Morceaux choisis, album compilation d’Anne Sylvestre sorti en 1999 ;
 Morceaux choisis (Picking Up the Pieces), film américain d’Alfonso Arau sorti en 2000 ;
 Morceaux choisis (Clip Show), dix-neuvième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002.